Jule Niemeier (ur. 12 sierpnia 1999 w Dortmundzie) – niemiecka tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w czterech singlowych turniejach rangi ITF. 7 listopada 2022 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 61. pozycję, natomiast 31 grudnia 2018 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 675. miejsce.

W sezonie 2022 zwyciężyła w turnieju WTA 125 w Makarskiej. W finale pokonała Elisabettę Cocciaretto 7:5, 6:1

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Jule Niemeier nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA 125

Gra pojedyncza 1 (1–0)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Niemieckie tenisistki
Ludzie urodzeni w Dortmundzie
Urodzeni w 1999